NoDeny — проект биллинговой системы для управлениями домашними сетями различных масштабов. Проект написан на языке Perl и использует MySQL.

Основные возможности 

 Работа с сетями большой географической распределенности, масштабирование при подключении новых районов, сервисов, увеличении абонентской базы, нагрузки.

 Модульность в виде разделения на составляющие: ядро, базы данных, сервера авторизации, сервера доступа и т.д. В nodeny plus распределенное ядро. Поддержка разного типа оборудования от софтовых роутеров до Cisco, Mikrotik;

 Авторизация абонентов для доступа к ресурсам сети и интернет различными способами: DHCP, VPN, PPPoE, с использованием программы-авторизатора, Web, на порту свитча и др. Поддержка RADIUS;

 Блокировка доступа к ресурсам сети/интернет администраторами либо автоматически на основе различных критериев: баланса, лимитов на трафик, по времени суток;

 Учет трафика абонентов, разные методы сбора статистики (cisco-accounting, netflow, ipacct);

 Ведение личных счетов абонентов с сохранением в базе данных всех производимых действий (начисления финансов, снятия за услуги, штрафы, бонусные пополнения, акции);

 Глубокая система привилегий;

 Модуль топологии позволяет иметь полную информацию о точках подключения (местоположение, коды подъездов, характеристики питания, наличия грозозащит, количество свободных портов, типы и количество коммутаторов), что оптимизирует работу как руководящего состава так и монтажников, позволяет контролировать местонахождение каждого коммутатора (на складе либо в конкретной точке подключения), также избежать беспорядка в подключениях;

 Модуль формирования графических карт, позволяет в наглядном виде, буквально одним взглядом, в онлайне оценить состояние сети - отображаются авторизованные точки, магистрали, подсети и т.д;

 Удобное централизованное конфигурирование распределенной системы;

 Система мониторинга удаленных составляющих системы;

 Модуль управления работниками позволяет контролировать подключения/ремонты/настройки, затраченное время, фиксировать результаты, недоработки и т.д. с привязкой к клиенту либо общим работам;

 Модули взаимодействия с внешними платежными системами, например платежными терминалами;

 Модуль оборудования является реализацией складской программы, т.е. в любой момент времени доступна информация какая единица оборудования где находится (у клиента, работника, в коммуникационном ящике и т.д.);

Версии 

 49 — бесплатная версия с ограничением в 300 абонентов
 50 — платная версия, поддержка не осуществляется
 plus — платная версия
 Nodeny-Plus 2.0 — платная версия, сертифицированная Федеральным агентством связи

Ссылки 
 Официальная страница NoDeny
 Официальная страница Nodeny-Plus 2.0
 Официальный форум
 Техническая поддержка, модули NoDeny
 UserSide и Nodeny
 Форум сетевиков Украины

Биллинговые системы